Золя может обозначать:

 Золя, Эмиль (1840—1902) — французский писатель, публицист и политический деятель.
 M80 «Золя» — сербский противотанковый гранатомёт, состоящий на вооружении стран бывшей Югославии.